Wydawnictwa muzyczne Anny German:
 Tańczące Eurydyki – album
 Tańczące Eurydyki – utwór